ATUC steht für:
 Arab Trade Union Confederation, Regionalorganisation des Internationalen Gewerkschaftsbundes, siehe Internationaler Gewerkschaftsbund #Organisatorischer Aufbau, Kooperationen
 Azerbadijan Trade Unions Confederation, aserbaidschanischer Gewerkschaftsbund, siehe Aserbaidschan #Gewerkschaften

Atuc steht für:
 Atuc, Ort in der Gemeinde Afurca, Quba (Rayon), Aserbaidschan

Siehe auch:
 ACTU

Abkürzung